Bad může být:

místní název
 V němčině "Lázně" v názvu mnoha měst
Seznam článků začínajících na „Bad“

jiné
 Bad (album) – album zpěváka Michaela Jacksona z roku 1987
 „Bad“ (píseň, Michael Jackson) – píseň zpěváka Michaela Jacksona z roku 1987
 „Bad“ (píseň, U2) – píseň skupiny U2 z roku 1984
 „Bad“ (píseň, David Guetta) – píseň hudebníka Davida Guetty z roku 2014
 Andy Warhol's Bad – film režiséra Jeda Johnsona z roku 1977

Související články 
 Baden